Константинов, Владимир Константинович:
 Константинов Владимир Константинович (1891—1940) — советский военный и партийный деятель.
 Константинов, Владимир Константинович (1930—1996) — советский писатель-юморист, сатирик, автор эстрадных скетчей.